Шорн (нем. Schorn) — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Шорн, Вильгельм  (; 1895-1968) — немецкий инженер-строитель.
 Шорн, Карл  (1803—1850) — немецкий шахматист и художник.
 Шорн, Людвиг (1793—1842) — немецкий искусствовед.

Примечания